Claude Lapointe ist der Name folgender Personen:
* Claude Lapointe (Autor) (* 1938), französischer Kinderbuchillustrator
 Claude Lapointe (Eishockeyspieler) (* 1968), kanadischer Eishockeyspieler